Пехов — фамилия.

Известные носители 
 Пехов, Алексей Юрьевич (род. 1978) — российский писатель.
 Пехов, Владимир Анатольевич (род. 1969) — украинский политик.